Клименко Володимир Олександрович (режисер) — український режисер-документаліст.
 Клименко Володимир Олександрович (банкір) — Голова Наглядової ради ПАТ «Укрінбанк», співзасновник Благодійного фонду «Сила Єдності».